— оригинальная японская франшиза в жанре киберпанка, состоящая из четырех частей, созданная компанией AIC, написанная Хироюки Хосиямой и Эму Арием, и cрежиссированна Нобору Исигуро, Итиро Итано, Кэнъити Ятагаем и Синдзи Арамаки. Серия дебютировала в 1985 году. История рассказывает о Сёго Яхаги, мотоциклисте-правонарушителе, владение правительственным прототипом которого заставляет его узнать правду о городе. Выпущенная в форматах VHS, Betamax, Laserdisc и VHD, первая часть имела большой коммерческий успех после выпуска в 1985 году, продав более 216 000 экземпляров в Японии, главным образом в магазинах видеопроката. По цене 7800 иен первая часть получила примерно 1,7 млрд иен (21,3 млн долларов) от продажи видео в Японии. Концепция фильма о симулированной реальности провела сравнение с более поздними фильмами, включая «Тёмный город» (1998), «Матрица» (1999) и «Экзистенция» (1999).

Сюжет

Часть 1 и 2 

Первые две части происходят примерно через 500 лет после того, как человечество покинуло Землю, когда правительство пытается взломать гражданский компьютер Бахамут для своего города, чтобы использовать доброжелательный искусственный интеллект города, известный как ЕВА, чтобы влиять на людей, чтобы помочь им в почти бесконечной войне против Дезальга.

Часть 3 

Третья часть происходит через несколько веков после этого с хакером по имени Эйджи Таканака, которого разыскивает группа мятежников, которая работает против учений таинственного духовного лидера, известного как епископ Вон Дай. Сион, высокопоставленный член повстанческой группы, работающий под эгидой Оранжевые аттракционы, начинает разведку Эйдзи, в то же время исследуя странную программу Project Heaven, бюро E = X, элитный персонал Вон Дай.

Персонажи

Часть 4: «Megazone 23: Sin» 
Вышла в Японии в 2018-м году.

Медиа

Аниме 

Megazone 23 была задумана как 12-серийный телесериал, который бы транслировался на Fuji TV, но идея была изменена на проект прямого видео после того, как спонсоры отозвали свою поддержку в середине производства. По словам Нобору Исигуро, конечным результатом стал «сборник фильмов» из уже снятых эпизодов. Megazone 23 не была задумана как история из нескольких частей.

Таким образом, в оригинальной версии «Part I» отсутствуют субтитры, которые были добавлены к последующим переизданиям. Оригинальные дизайны меха для серии OVA были созданы Синдзи Арамаки, а дизайны персонажей — Тосихиро Хирано и Харухико Микимото, которые предоставили дизайнера персонажей Евы Токимацури для всех трех частей.

В «Части II» Ясуоми Умэцу был дизайнером персонажей, а в «Части III» — Хироюки Китадзумэ. Первоначально планируемое название было «Omega City 23», затем «Vanity City» и «Omega Zone 23», но проблемы с товарными знаками вынудили производителей сменить название. Число «23» первоначально было ссылкой на 23 муниципальных округа Токио. В ретроспективной преемственности, установленной в Части III, число относится к 23-му искусственному городскому кораблю, с Мегазоном 1, названным «Большое Яблоко». Тем не менее, название произносится как «Megazone Two Three», на что ссылаются несколько справочников и аниме-журналов, опубликованных во время выхода сериала, записи в японской Википедии и даже внутри самого сериала в «Дне освобождения». Manga Entertainment выпустила дублированную версию Part 3 в Соединённом Королевстве.

В рекламе японской краудфандинговой платформы Campfire указывалось, что AIC работают над римейком и новым проектом в серии. Вскоре после этого AIC объявила, что проект будет римейком серии под названием Megazone 23 SIN, а продолжение выйдет под названием Megazone XI. Также над экранизациями будет работать дизайнер персонажей Масахико Комино. В 2019 году на AnimeJapan, студия AIC объявила, что только части I и II оригинальной серии Megazone будут переделаны в серии перезагрузки.

13 и 14 декабря 2021 года «Искусство кино», «Japan Foundation» при ВГБИЛ и «КАРО.АРТ» осуществляют показ первой и второй частей «Мегазоны 23» на японском языке с русскими субтитрами в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках программы «Киберпанк. Воспоминание о будущем».

Игра 

Персонаж и транспортные средства из Megazone 23 появляются в Super Robot Wars D для Game Boy Advance. В 2007 году в Японии для PlayStation 3, была выпущена видеоигра по мотивам серии под названием Megazone 23: Aoi Garland.

Альтернативные версии 

«Часть I» была объединена с Super Dimension Cavalry Southern Cross Карлом Мацеком для создания Robotech The Movie в 1986 году. В новом срезе персонаж Сёго был переименован в Марка Лэндри и включил новый финал, анимированный специально для Robotech: The Movie.

Японское «Международное издание» 2 части, имеет англоязычный дубляж, который организовал Карл Мацек. Последующая адаптация переписала Сёго как «Джонни Уинтерс», а Юи — как «Сью». Это создает ошибку непрерывности, поскольку имя, которое появляется на её велосипедном шлеме, остается неизменным. Международное издание также добавило повествование к эксклюзивным альтернативным материалам из Robotech: The Movie; Переоборудованная сцена стала введением во 2 часть.

Примечание

Ссылки 
 AnimeOnDVD review of the series
 Timeline from the Eve Shrine
В базах данных